Ryszard Szymański – polski żużlowiec
  Ryszard Szymański – polski chemik, profesor

Zobacz też 
 Jerzy Ryszard Szymański – polski elektrotechnik, dr hab.